Mils heißen folgende geographischen Objekte:
 Mils bei Imst, Gemeinde im Tiroler Oberinntal, Bezirk Imst
 Mils bei Hall, Gemeinde im Tiroler Unterinntal, Bezirk Innsbruck-Land

MILS steht als Abkürzung für:
 Multiple Independent Levels of Security, eine Architektur für hochsichere Computersysteme

Siehe auch:
 Milz (Begriffsklärung)
 Mills
 Mil (Plural: Mils), ein Tausendstel einer Landeswährung, siehe z. B. Maltesische Lira und Israelisches Pfund

Abkürzung